Thargelia () ist:

 Thargelia (Fest), ein Erntefest im antiken Griechenland
 Thargelia von Milet, eine ionische Hetäre